Плесо, Плёсо — название населённых пунктов в России:
 Плёсо — посёлок в Шенкурском районе Архангельской области.
 Плёсо — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Плёсо — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Плёсо — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Плёсо — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Плесо — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Плёсо — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Плёсо — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.
 Плесо — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Плёсо — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Плесо — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Енангское сельское поселение.
 Плесо — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Югское сельское поселение.
 Плесо — деревня в Подосиновском районе Кировской области, Демьяновское городское поселение.
 Плесо — деревня в Подосиновском районе Кировской области, Яхреньгское сельское поселение.
 Плесо — деревня в Фаленском районе Кировской области.
 Плесо — деревня в Прилузском районе Коми.
 Плесо — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Плесо — деревня в Семеновском районе Нижегородской области.
 Плесо — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Плесо — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Плесо — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Плесо — деревня в Чусовском районе Пермского края.

Другие объекты 
 Плесо — озеро в Житковичском районе Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Плёсо-Курья
Красное Плесо
Плёс
 Плесса
 Плёсо-Курьинский сельсовет